Een Onze-Lieve-Vrouw van Troostkerk is een kerk die gewijd is aan Maria in haar titel van Troosteres der Bedroefden.

België 
 Basiliek en klooster van Onze-Lieve-Vrouw van Troost, kloosterkerk en klooster in Vilvoorde
 Onze-Lieve-Vrouw ten Troostkerk, Wippelgem
 Onze-Lieve-Vrouw van Troost (Heverlee), parochie- en kloosterkerk in Heverlee
 Onze-Lieve-Vrouw van Troost (Ukkel), parochiekerk van de wijk Kalevoet

Frankrijk 
 Onze-Lieve-Vrouw van Troostkerk (Calais)

Italië 
Santa Maria della Consolazione (Todi)
Santa Maria della Consolazione (Rome)

Zie ook 
 Onze-Lieve-Vrouw-van-Troostkapel